Quote steht für:

 Quote, Anteil an einer Bestandsgröße
 Quote (Börse), eine limitierte Kauf- oder Verkauforder in XETRA
 quote (englisch) im Netzjargon, siehe Zitat #Zitieren im Internet
 Quote (Analysemuster), ein Analysemuster in der Softwareentwicklung
 Marktanteil 

Siehe auch:
 Einschaltquote (einer Radiosendung oder Fernsehsendung)
 Quota
 Kontingent